Macasius steht für:

 Macasius (Familie), böhmisches Geschlecht

Macasius ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Macasius (Johannes Franciscus Macasius; 1686–1733), böhmischer Jesuit, Gelehrter und Doktor der drei Fakultäten am Clementinum zu Prag
 Johann Georg Macasius (1617–1653), deutscher Mediziner böhmischer Herkunft